Фоминская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Фоминская волость (Гороховецкий уезд) — в составе Владимирской губернии
 Фоминская волость (Ирбитский уезд) — в составе Пермской губернии
 Фоминская волость (Тюменский уезд) — в составе Тобольской губернии